Caselle in Pittari – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania
 Caselle Landi – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia
 Caselle Lurani – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia
 Caselle Torinese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont